Konceptyzm – kierunek w poezji baroku
 Koncept – pojęcie z dziedziny archiwistyki
 Koncept – czasopismo